Barić oder Baric ist der Familienname folgender Personen:

 Hrvoje Barić (* 1965), jugoslawischer Schwimmer
 Kristijan Baric (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Otto Barić (1932–2020), jugoslawischer Fußballspieler und kroatischer Fußballtrainer
 Ralph S. Baric (* 1954), US-amerikanischer Virologe und Epidemiologe